Antanifotsy kan syfta på:

Geografi

Madagaskar 

 Antanifotsy (ort), Vakinankaratraregionen, 
 Antanifotsy (distrikt), Vakinankaratraregionen, 

Robotskapade Madagaskarförgreningar